1,3-bisfosfoglicerynian, 
2,3-bisfosfoglicerynian,